Colonia Solidaridad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Solidaridad, Veracruz, ort, Playa Vicente, 
 Colonia Solidaridad, Abasolo, ort, 
 Colonia Solidaridad, Valle de Santiago, ort, 
 Colonia Solidaridad, Puebla, ort, Atexcal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar